Marele Canion al fluviului Colorado, conform originalului [The] Grand Canyon of the Colorado River, Statele Unite ale Americii (vedeți și Grand Canyon National Park) este cel mai bine cunoscut doar ca "Grand Canyon", dar sunt și alte canioane în lume care au folosit această denominalizare. Următoarele sunt denumite oficial Mari Canioane, în engleză și franceză Grand Canyons (aranjate alfabetic):

 Grand Canyon du Verdon, Franța; 
 Grand Canyon of Pennsylvania, SUA; 
 Grand Canyon of the Fraser, Canada; 
 Grand Canyon of the Liard, Canada; 
 Grand Canyon of the Stikine, Canada; 
 Grand Canyon of the Tuolumne, SUA; 
 Grand Canyon of the Yellowstone, SUA. 

Următoarea listă sunt canioane care sunt uneori numite Mari Canioane, Grand Canyons, în special când sunt comparate cu the Grand Canyons, dar nu au ca de numire oficială în componența lor combinația Grand Canyon: 

 Copper Canyon, Mexic 
 Snake River Canyon, SUA.

Grand Canyon în alte utilizări 

 Grand Canyon (film), film american din 1991; 
 "Grand Canyon", cântec de The Magnetic Fields din albumul lor din 1999, 69 Love Songs. 

Canioane și defilee